Lebesgue ist:

Name folgender Personen:
 Henri Léon Lebesgue (1875–1941), französischer Mathematiker
 Octave Lebesgue (1857–1933), französischer Journalist
 Victor-Amédée Lebesgue (1791–1875), französischer Mathematiker

Außerdem:
 Lebesgue (Mondkrater), benannt nach Henri Léon Lebesgue

Siehe auch:
 Lebesgue-Maß
 Lebesgue-Stieltjes-Maß
 Lebesgue-Integral
 Lebesgue’sche Überdeckungsdimension
 Lebesguezahl
 Lebesgue-Raum
 Lemma von Riemann-Lebesgue
 Satz von der majorisierten Konvergenz (Satz von Lebesgue)
 Lebesgue-Zerlegung (Funktionen)
 Zerlegungssatz von Lebesgue
 Lebègue